Чарльз Старретт (), 28 марта 1903 — 22 марта 1986) — американский киноактёр, наиболее известный съёмками в вестернах.

Биография 

Родился 28 марта 1903 Атол, Массачусетс, США. В 1922 году, Старретт отправился на учебу в Dartmouth College.
В 1937 году Старретт снялся в трёх вестернах, во всех его партнершой была Барбара Викс: «Правосудие одиночки» (), «Грубый шериф» () и «Старая тропа в Вайоминг» ().. Умер в 82 года.

Избранная фильмография 

 The Kid from Broken Gun (1952) — Steve Reynolds / The Durango Kid
 Junction City (1952) — Steve Rollins / Durango Kid
 The Rough, Tough West (1952) — Steve Holden / The Durango Kid
 Laramie Mountains (1952) — Steve Holden / The Durango Kid
 5 The Hawk of Wild River (1952) — Steve Martin / The Durango Kid
 6 Smoky Canyon (1952) — Steve Brent / The Durango Kid
 7 Pecos River (1951) — Steve Baldwin / The Durango Kid
 8 The Kid from Amarillo (1951) — Steve Ransom / The Durango Kid
 9 Cyclone Fury (1951) — The Durango Kid / Steve Reynolds
 10 Bonanza Town (1951) — Steve Ramsay / The Durango Kid
 11 Snake River Desperadoes (1951) — Steve Reynolds / The Durango Kid
 12 Fort Savage Raiders (1951) — Steve Drake / The Durango Kid
 13 Ridin' the Outlaw Trail (1951) — Steve Forsythe / The Durango Kid
 14 Prairie Roundup (1951) — Steve Carson / The Durango Kid
 15 Lightning Guns (1950) — Steve Brandon / Durango Kid
 16 Frontier Outpost (1950) — Steve Lawton / Durango Kid
 17 Raiders of Tomahawk Creek (1950) — Steve Blake / Durango Kid
 18 Across the Badlands (1950) — Steve Ransom / Durango Kid
 19 Streets of Ghost Town (1950) — Steve Woods / The Durango Kid
 20 Texas Dynamo (1950) — Steve Drake / Durango Kid
 21 Outcasts of Black Mesa (1950) — Steve Norman / Durango Kid
 22 Trail of the Rustlers (1950) — Steve Armitage / The Durango Kid
 23 Renegades of the Sage (1949) — Steve Duncan / Durango Kid
 24 Всадники с гор (1949) Horsemen of the Sierras — U. S. Marshal Steve Saunders / Durango Kid
 25 Bandits of El Dorado (1949) — Texas Ranger Steve Carson / The Durango Kid
 26 South of Death Valley (1949) — Steve Downey aka The Durango Kid
 27 The Blazing Trail (1949) — Steve Allen / The Durango Kid
 28 Laramie (1949) — Steve Holden / Durango Kid
 29 Desert Vigilante (1949) — Steve Woods / The Durango Kid
 30 Challenge of the Range (1949) — Steve Roper / The Durango Kid
 31 Quick on the Trigger (1948) — Sheriff Steve Warren / Durango Kid
 32 El Dorado Pass (1948) — The Durango Kid
 Королевская семья Бродвея (1930)
 Без царя в голове (1930) — Генри Морган

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Старретт
 B-Western.com
 Filmography
 Charles Starrett — One Fan’s Journey

Выпускники Вустерской академии